Шершеневич — фамилия.

Известные носители:
 Шершеневич, Вадим Габриэлевич (1893—1942) — поэт-имажинист, сын Г. Шершеневича.
 Шершеневич, Габриэль Феликсович (1863—1912) — юрист, член Государственной думы.
 Шершеневич, Иосиф Григорьевич (?—1894) — российский педагог и переводчик, дядя Г. Ф. Шершеневича, двоюродный дед В. Г. Шершеневича.
 Шершеневич, Феликс Григорьевич (?—?) — генерал-майор русской императорской армии.